Генна́дий () – имя двух византийских экзархов Африки VI—VII веков. Может означать:
 Геннадий (ум. около 598—600) — известен тем, что разгромил мавров под Карфагеном.
 Геннадий (ум. 665) — известен тем, что пытался отделиться от Византии.